Ю́кка Э́рятули (; 11 февраля 1980, Эспоо, Финляндия) — финский сноубордист, выступавший в дисциплинах биг-эйр и хафпайп.

 Двукратный обладатель малого Хрустального глобуса в биг-эйре (2002/2003, 2004/2005);
 Семикратный победитель и многократный призёр этапов Кубка мира в биг-эйре (всего — 12 подиумов);
 Чемпион Финляндии в хафпайпе (1999).

Результаты

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS 

Сноубордисты Финляндии